

Persone
 Bonaventura Morone – teologo e letterato italiano
 Domenico Morone – pittore italiano
 Francesco Morone – pittore italiano
 Franco Morone – chitarrista, insegnante, compositore e arrangiatore italiano
 Giovanni Gerolamo Morone – cardinale della Chiesa cattolica italiano
 Girolamo Morone – uomo politico italiano

Altro
 Morone – genere di pesci affini alla spigola, di origine nordamericana
 Morone – nome alternativo della pianta del gelso, diffuso nel Nord Italia